Niemcy:
 Hillerse – dzielnica miasta Northeim
 Hillerse – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Gifhorn